Das Goldwater Women’s Tennis Classic 2010 war ein Tennisturnier für Damen in Phoenix, Arizona. Das Hartplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2010 und fand vom 8. bis 14. November 2010 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2010
Tennisturnier in Phoenix (Arizona)